Прыгунчиковые  — семейство африканских млекопитающих. В настоящее время выделено в самостоятельный отряд прыгунчиков (Macroscelidea).

Эволюционная история прыгунчиков остаётся не до конца прояснённой. В разное время их причисляли к насекомоядным, к дальним родственникам копытных, объединяли с тупайями и зайцеобразными. Сейчас на основании молекулярных исследований их относят к надотряду Afrotheria, объединяющему тенреков, златокротов, трубкозубов, слонов, сирен и даманов.

Внешний вид 
К семейству относятся животные мелких и средних размеров. Длина тела варьируется от 10—12 до 30—31,5см, длина хвоста — 8—26,5см, масса — 40—540г. Волосяной покров длинный, густой и мягкий; окрас однотонный, от песчаного до буровато-чёрного, бывают пятнистые особи. Голова снабжена вытянутым подвижным хоботком (отсюда другое название семейства — «слоновые землеройки»). Над его основанием растут пучки длинных вибрисс. Чувствительный хоботок используется при поисках пищи. Глаза большие, что нехарактерно для насекомоядных. Ушные раковины средней величины, слабоопушенные. Хвост длинный (80—120 % длины тела), тонкий, голый, без кисточки на конце; снизу на нём у прыгунчиков обоих полов находится железа, производящая пахучий секрет, с помощью которого прыгунчики метят территорию. Конечности 4- и 5-палые, стопоходящие или полупальце-ходящие. Задние ноги значительно длиннее передних.

Зубов — 36—42 (у большинства видов 40). Череп массивный, с хорошо развитыми скуловыми дугами и обширной мозговой коробкой. Головной мозг относительно большой, что связано с хорошим развитием органов чувств и сложным поведением прыгунчиков. Позвонков: шейных — 7, грудных — 13, поясничных — 7—8, крестцовых — 3, хвостовых — 25—28. Сосков — 2—3пары. В отличие от насекомоядных, у прыгунчиков имеется слепая кишка.

Образ жизни и питание 
Распространены в Африке, к югу от Сахары и на о.Занзибар. Вид  обособленно водится в Марокко и Алжире. Не встречаются в Западной Африке. Населяют практически любые ландшафты — от пустыни Намиб до тропических лесов. Прыгунчики видов  и  предпочитают саванны и пустынные ландшафты, тогда как местопребывание видов  и  ограничено преимущественно лесистыми местностями.

Прыгунчики — исключительно наземные животные. Они крайне подвижны. В спокойном состоянии передвигаются на четырёх лапах; при опасности, подобно тушканчикам или кенгуру, переходят на «рикошетирующий» бег — прыжки вперёд и из стороны в сторону на задних лапах, с вытянутым назад (для баланса) хвостом. Активность в основном дневная и/или сумеречная, но в жаркое время года становится ночной. Дневную жару прыгунчики пережидают в укрытиях: под камнями или корнями кустарников, в пустых норах грызунов или в собственных неглубоких норах (хоботковые собачки).  строят наземные гнёзда из листьев. Держатся прыгунчики поодиночке или моногамными парами, которые агрессивно защищают свою кормовую территорию (самцы от самцов, самки от самок). Исключение составляют некоторые виды длинноухих прыгунчиков, которые живут небольшими колониями. Обычно прыгунчики молчаливы, но многие виды при сильном стрессе стучат по земле хвостом или лапами.

Питаются прыгунчики преимущественно насекомыми. Мелкие виды обычно поедают муравьёв и термитов, крупные — жуков, пауков и прямокрылых, а также мелких млекопитающих, яйца и другую животную пищу. Некоторые виды при случае едят зелёные части, семена и ягоды растений. Прыгунчики многих видов практически не пьют воды.

Размножаются прыгунчики от 1 до 4—5 раз в год, как правило, вне зависимости от сезона. В помёте 1—2 сформировавшихся детёныша, которые рождаются опушенными, зрячими и через несколько часов после рождения уже способны бегать. При опасности детёныш прицепляется к соску матери, и она переносит его в безопасное место. Вскармливание молоком продолжается всего 2 недели. В возрасте 2—3 месяцев молодые прыгунчики становятся половозрелыми. Прыгунчики хорошо живут в неволе, доживая до 3—4 лет, хотя в природе срок их жизни редко превышает 1—1,5 года.

Другое 
 Крупные виды прыгунчиков (например, вымирающий кенийский вид ) добываются ради мяса.
 В крови некоторых прыгунчиков были обнаружены плазмодии малярии — болезни приматов (включая человека), что роднит этих животных с тупайями и низшими приматами.

Классификация 
База данным Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database) признаёт 6 родов и 20 современных видов прыгунчиковых, которые можно распределить по двум подсемействам:
 Подсемейство Rhynchocyoninae
 Род 
 
 
 
 
 
 Подсемейство Macroscelidinae
 Триба Elephantulini
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Macroscelidini
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 

В настоящее время численность прыгунчиков сокращается из-за уничтожения естественных мест обитания — сведения лесов и развития сельского хозяйства.

Согласно данным сайта Paleobiology Database, на июль 2021 года в семейство включают следующие вымершие таксоны:

 incertae sedis
  Род 
  Род 
  Подсемейство Herodotiinae
  Род 
  Род 
  Род 
  Род 
  Подсемейство Mylomygalinae
  Род 
  Подсемейство Myohyracinae
  Род 
  Род 
 Подсемейство Macroscelidinae — существует в наши дни
  Род 
 Триба Macroscelidini — существует в наши дни
  Род 
  Род 
 Подсемейство Rhynchocyoninae — существует в наши дни
  Род

Филогения 
Прыгунчиковые относятся к кладе или надотряду афротериев (Afrotheria), образуя сестринскую ветвь по отношению к афросорицидам (Afrosoricida). Согласно анализу С. Херитэджа и соавторов (2019), прыгунчики и афросорициды разошлись около  назад, в позднем палеоцене, тогда как диверсификация современных прыгунчиковых началась примерно  назад, в раннем олигоцене, когда разошлись подсемейства Rhynchocyoninae и Macroscelidinae. По тому же исследованию, дивергенция между трибами Elephantulini и Macroscelidini произошла в олигоцене, около  назад. В 2021 году Красова и соавторы высчитали другую дату расхождения Elephantulini и Macroscelidini: 11,3 млн лет назад (миоцен).

Филогенетическое положение семейства можно отобразить следующей кладограммой:

Современные представления о филогенетических взаимоотношениях между современными видами прыгунчиковых отображает кладограмма, приведённая ниже (взаимоотношения между Rhynchocyoninae — по Heritage et al., 2020, между Macroscelidinae — по Krásová et al., 2021):

Примечания

Источники 
 Жизнь животных : в 7 т. / Под ред. В. Е. Соколова. Т. 7. Млекопитающие — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1989. — С. 98—99. — 558 с.
 Myers P. 2000. Macroscelidea (On-line), Animal Diversity Web. Accessed April 10, 2007.
 Rathbun G. B. Elephant-shrews or sengis 1. Accessed April 10, 2007.
 Elephant Shrew: Wildlife summary from the African Wildlife Foundation.
 Mammal Species of the World — Browse: Macroscelididae.

 
Семейства млекопитающих
Млекопитающие Африки